Shogun bezeichnet:
 Shōgun, japanischer Titel

Personen:
 Mauricio Rua, Kampfsportler (Ringname)

Sonstiges:
 Modellbezeichnung eines Geländewagens von Mitsubishi für Großbritannien, siehe Mitsubishi Pajero
 Shogun (Roman), Roman von James Clavell
 Shogun (Fernsehserie), Verfilmung des Romans von Clavell
 Shogun (Dirk Henn), Brettspiel von Dirk Henn
 Shogun (Teruo Matsumoto), Brettspiel von Teruo Matsumoto
 Samurai Swords, ein Brettspiel des Unternehmens MB aus der Gamemaster Series
 Shogun: Total War, ein Computerspiel aus dem Jahr 2000
 Shogun (Computerspiel, 1986), ein Computerspiel von Virgin Interactive Entertainment und Mastertronic Group Ltd. aus dem Jahr 1986
 Shogun (Computerspiel), ein Textadventure von Infocom (1989)
 Shogun (Toolbox), Software aus dem Bereich des Maschinellen Lernens
 Shogun (Album), Album der Band Trivium

Siehe auch:
 Shogoon